«Грустная песня» — песня российского хип-хоп-исполнителя Thrill Pill при участии певца Егора Крида и видеоблогера и рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна, вышедшая 1 ноября 2019 года на лейбле Warner Music Russia. Сингл достиг первой позиции в чартах Apple Music, ВКонтакте и Genius и вошёл в дебютный студийный альбом Thrill Pill «Откровения».

Предыстория 
14 августа 2019 года Thrill Pill опубликовал в своём Instagram сниппет. 7 сентября артист впервые исполнил трек на фестивале «Маятник Фуко» в Санкт-Петербурге, где и объявил название грядущего альбома «Откровения». Егор Крид во время своей трансляции на Twitch рассказал, что 1 ноября выйдет совместный клип и что это будет «легендарный коллаб».

Музыкальное видео 
Музыкальный видеоклип вышел в день выхода сингла, собрав за сутки более миллиона просмотров.

Видео спродюсировали Айрат Фаттахов и Светлана Лаки, которые продюсировали предыдущий клип Егора Крида «Сердцеедка».

За первую неделю клип сумел собрать 10 миллионов просмотров.

19 мая 2020 года видеоклип был удалён с YouTube-канала исполнителя из-за конфликта с лейблом, однако 20 мая он был официально выпущен на YouTube-канале WOW TV. На момент удаления оригинальный клип собрал свыше 56 миллионов просмотров. По словам Thrill Pill, лейбл присвоил себе большую часть выручки с сингла, обделив самого исполнителя; «учитывая то, что Warner Music Russia никак не приложил руку к созданию моего альбома „Откровения“, собственно, как и все мои релизы — я всё сделал сам. Но они заработали благодаря мне, моей музыке очень много денег», заявил Thrill Pill в своём Instagram. На обвинения артиста Warner Music Russia ответили, что «распространяемая артистом информация не соответствует действительности» и что помимо Thrill Pill выручка отчисляется и другим участникам записи — Егору Криду и Моргенштерну. 19 июня видеоклип был восстановлен.

Рейтинги

Чарты

Примечания 

Песни на русском языке
Песни Егора Крида
Песни Моргенштерна
Песни Thrill Pill
Синглы Warner Music Russia
Хип-хоп-песни России